Этьен-Юбер де Камбасерес (; 11 сентября 1756, Монпелье, Королевство Франция — 25 октября 1818, Руан, Королевство Франция) — французский куриальный кардинал. Архиепископ Руана и примас Нормандии с 10 апреля 1802 по 25 октября 1818. Кардинал-священник с 17 января 1803, с титулом церкви Санто-Стефано-аль-Монте-Челио с 1 февраля 1805 по 25 октября 1818.

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Кардиналы Франции
Кардиналы Пия VII
Архиепископы Руана
Доктора обоих прав
Члены Охранительного сената